Дениз Байсал (; ) — турецкая актриса и модель.

Ранние годы 
Дениз Байсал родилась в Каршияке, одном из районов турецкого города Измир. Родители Дениз развелись, когда ей было 5 лет. Девочка осталась с матерью, но летние каникулы проводила у отца. У Дениз есть также две старшие сестры от первых браков родителей. В 10 лет она начинает играть в школьном театре в роли клоуна в детских спектаклях. Позднее при поддержке театрального руководителя, который заметил талант у девочки, начала актёрскую карьеру. В средней школе Дениз, по настоянию матери, начала заниматься баскетболом. На одном из матчей девушке сломали нос и появились проблемы с дыханием, вследствие чего Дениз перенесла несколько операций. В 2009 году поступает в университет имени Джеляля Байара на факультет Внешней торговли.

Карьера 
Свою первую и главную роль Дениз Байсал получила в 2011 году в сериале «Глубокие воды», где сыграла девушку по имени Нисан. Также в сериале были задействованы популярные ныне актёры Шюкрю Озйилдыз и Хиляль Алтынбилек.

Далее последовали эпизодические роли в сериалах «Отцы и дети», «Четыре сезона моего сердца», «Потерянный город», «Любовь хлеб и мечты». Популярность актрисе принес молодёжный сериал «Сбежавшие невесты», снятый в 2014 году.

В 2015 году снимается в интернет-сериале «Когда душа не покидает тело». В том же году снимается в сериале «Белая ложь», оказавшийся неудачным для актрисы, так как был закрыт на 6 серии из-за низкого рейтинга.

В 2016 году участвует в проекте «Любовь на крыльях птицы», однако по окончании первого сезона покидает его ради главной роли в сериале «Сердце Ветра», который также пал жертвой рейтингов и был завершен после 9 серии. В том же году Дениз Байсал снимается в комедийном фильме «Истории Коркута: Бамсы Бейрек», где сыграла роль Бану Чичек.

Настоящую популярность и известность актриса получила благодаря сериалу «Госпожа Фазилет и её дочери», начавшим свою трансляцию весной 2017 года. В проекте актриса сыграла роль девушки-пацанки Хазан Чамкыран. Партнером актрисы стал ныне популярный турецкий актёр Чаглар Эртугрул.

В 2018 году Дениз Байсал присоединяется к третьему сезону популярной военной драмы «Обещание», в роли прокурора Дерьи Думан. Её партнером стал популярный турецкий актёр Толга Сарыташ.

Летом 2019 года Дениз снялась в фильме «Чудо в камере № 7» в роли учительницы Мине, который является одноимённым ремейком корейского фильма. Главными героями в фильме является популярный турецкий актёр Арас Булут Ийнемли, который сыграл персонажа по имени Мемо и маленькая актриса Ниса София Аксонгюр, сыгравшая дочь главного героя — Ову. Фильм вышел в турецкий прокат 11 октября 2019 года.

В 2020 году Дениз начинает работу в новом турецком сериале «Служанки», но из-за начавшегося карантина, проект пришлось закрыть.

В 2021 году Дениз Байсал вернулась на большие экраны в новом сериале «Разведка» (Teşkilat). Партнёром актрисы стал Чаглар Эртугрул, с которым актриса уже работала в проекте «Госпожа Фазилет и её дочери». Сериал продолжается до сих пор.

• В 2017 году Дениз Байсал снялась в клипе рок-группы Kolpa на песню «Tasma».

Личная жизнь 
В 2014 году у Дениз Байсал завязались отношения с актёром Фурканом Андычем. Однако, спустя два года пара рассталась, предположительно из-за измены Фуркана.

Во время съемок сериала «Сердце Ветра» актриса знакомится с Угуром Курулом, однако, спустя несколько месяцев пара расстается из-за разных взглядов на многие аспекты жизни.

С конца 2016 года Дениз начинает встречаться с Барышем Юртчу, солистом рок-группы Kolpa. Осенью 2018 года Барыш сделал ей предложение и 6 сентября 2019 года пара заключила брак. Свадьба прошла в Чешме, на берегу Эгейского моря.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Турции